Osoby o nazwisku Kiersznowski:
 Krzysztof Kiersznowski – aktor
 Leopold Kiersznowski – żołnierz